Моха́ммад Га́сем Пурсатта́р (; 26 июня 1939, Ардебиль — 16 ноября 2017, Тегеран, Иран) — иранский актёр кино и телевидения. Известен своими ролями в телесериалах «Люди пещеры» (1998), «Святая Марьям» (2000), «Мессия» (2007), «Пророк Юсуф» (2008) и «Сказание о Мухтаре» (2010).

Биография

Ранние годы 
Родился 26 июня 1939 года в Ардебиле (Иран). Начал свою актёрскую карьеру в 1977 году ещё до революции и снялся в 16 фильмах, в том числе «Утро седьмого дня» (2010), «Зловещий микроб» (2008), «Черепаха» (1997), «Последнее опознание» (1994), «Восстание» (1993), «Путешественники» (1992), «Наследование» (1989) и «Охота» (1987). Он также сыграл роль в нескольких телесериалах «Люди пещеры» (1998), «Святая Марьям» (2000), «Мессия» (2007), «Пророк Юсуф» (2008) и «Сказание о Мухтаре» (2010).

Болезнь и смерть 
В последние годы жизни у него были проблемы с сердцем. Долгое время находился в больнице, и в конце концов был доставлен домой после выздоровления, но утром в четверг 16 ноября 2017 года в Тегеране, умер у себя дома в возрасте 78 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки